Ágó, Jászágó ideiglenes elnevezése 1952-ben
 Ágó, Nyírágó településrésze Szlovákiában a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Jászágó, község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Jászberényi kistérségben
 Nyírágó, község Szlovákiában a Nyitrai kerület Lévai járásában